Mein Leben (Mi vida, en alemán) puede referirse a:
Mein Leben, autobiografía del compositor alemán Richard Wagner, publicada en 1870;
Mein Leben, autobiografía del matemático alemán Leo Königsberger, publicada en 1919.